Shameless puede referirse a:

Televisión y cine 
 Shameless (serie de televisión británica), una serie de televisión del Reino Unido que se emitió de 2004 a 2013
 Shameless (serie de televisión estadounidense), una adaptación televisiva estadounidense de la serie británica que debutó en 2011
 Shameles, un especial de HBO por Louis CK
 Shameless (película de 2008), película checa
 Shameless (película de 2012), película polaca
 The Shameless, película surcoreana de 2015

Música 
 Shameless (álbum), un álbum de 2001 de Therapy?
 Shameless (banda), un grupo alemán de hard rock y glam metal
 «Shameless» (canción) una canción de 1991 de Billy Joel del álbum Storm Front, y luego interpretada por Garth Brooks en su álbum Ropin 'the Wind
 «Shameless», una canción de All Time Low del álbum So Wrong, It's Right
 «Shameless», una canción de Ani DiFranco del álbum Dilate
 «Shameless», una canción de The Fratellis del álbum Here We Stand
 «Shameless», una canción de Kids in Glass Houses del álbum Smart Casual
 «Shameless», una canción de Pet Shop Boys del álbum Alternative
 «Shameless», una canción de Shabűtie The Penelope EP
 «Shameless», una canción de Man Man del álbum Life Fantastic
 «Shameless», una canción de Cracker del álbum Forever

Otros usos 
 Shameless (revista), una revista canadiense feminista para chicas